Burgos heißen in der Geografie
Spanien
 Burgos, eine Stadt der Provinz Burgos der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Provinz Burgos, die nach dieser Stadt benannte Provinz
 Flughafen Burgos, ein spanischer Flughafen vier Kilometer nordöstlich der Stadt Burgos
 Burgos CF, ein spanischer Fußballverein aus der Stadt Burgos
 Queso de Burgos, ein Frischkäse aus Schafmilch, der in der spanischen Provinz Burgos hergestellt wird
 Burgos-Rundfahrt, ein Etappenrennen für Radrennfahrer in der Umgebung der Stadt Burgos
 Kathedrale von Burgos, eine gotische Kathedrale in Burgos

Italien
 Burgos (Sardinien), ein Ort auf Sardinien

Mexiko
 Burgos (Tamaulipas), ein Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Municipio Burgos, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Tamaulipas

Philippinen
 Burgos (Ilocos Norte) in der Provinz Ilocos Norte
 Burgos (Ilocos Sur) in der Provinz Ilocos Sur
 Burgos (Isabela) in der Provinz Isabela
 Burgos (La Union) in der Provinz La Union
 Burgos (Pangasinan) in der Provinz Pangasinan
 Burgos (Surigao del Norte) in der Provinz Surigao del Norte

Burgos ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Burgos (* 2000), spanischer Eishockeyspieler
 Ana Burgos (* 1967), spanische Triathletin
 Carmen de Burgos (1867–1932), spanische Journalistin, Autorin, Übersetzerin und Frauenrechtlerin
 Dag Burgos (* 1966), guatemaltekischer Skilangläufer
 Faustino Burgos Brisman (* 1960), dominikanischer Geistlicher, Weihbischof in Santo Domingo
 Fausto Burgos (1888–1953), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Francisco Javier de Burgos (1778–1848), spanischer Verwaltungsbeamter, Politiker und Schriftsteller
 Germán Burgos (* 1969), argentinischer Fußballspieler
 Gloria Burgos (* 1970), bolivianische Leichtathletin
 Hernando Suárez Burgos, kolumbianischer Medienunternehmer
 Hiram Burgos (* 1987), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Jose Burgos (1837–1872), philippinischer Priester
 Juan Bautista Vicini Burgos (1871–1935), Präsident der Dominikanischen Republik und Schriftsteller
 Julia de Burgos (Julia Constanze Burgos García; 1914–1953), puerto-ricanische Lyrikerin
 Lely Burgos (* 1985), puerto-ricanische Gewichtheberin
 Lesmes von Burgos (um 1035–1097), heiliggesprochener Benediktiner-Mönch und Abt
 Nácor Burgos (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Rafael Burgos (* 1988), salvadorianischer Fußballspieler
 Renata Burgos (* 1982), brasilianische Schwimmerin
 Ricardo Burgos (* 1965), guatemaltekischer Skilangläufer
 Ricardo de Burgos Bengoetxea (* 1986), spanischer Fußballschiedsrichter
 Tomás Burgos Sotomayor (1875–1945), chilenischer Philanthrop
 Victor Burgos (* 1974), mexikanischer Boxer

Siehe auch:
 Burgas